Kevers, een orde van insecten
Volkswagen Kever, een autotype
Kever (vis) (Trisopterus esmarkii), een vis, een kabeljauwachtige
Kever (Kagerplassen), een van de Kagerplassen
Hein Kever (1854-1922), een Nederlands kunstschilder
Verner W-1 Brouček, een Tsjecho-Slowaaks vliegtuigje uit 1970 (Brouček betekent kever)
KEVER, een Belgische cartoonistenvereniging

Zie ook 
 Bug (doorverwijspagina), 
Engels voor wants; maar in meer algemene zin voor alle kleine organismen
 The Gold-Bug (Nederlands: De goudkever), een kort verhaal van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe
 Herbie, een Volkswagen Kever die de hoofdrol speelt in films
 Hebmüller Volkswagen Cabriolet, een variant op de Volkswagen Kever
 Volkswagen New Beetle, een auto waarvan het uiterlijk geïnspireerd is door de Volkswagen Kever
 Buggy, een auto voor recreatie, vaak een omgebouwde Volkswagen Kever
 Trijntje Keever (1616-1633), mogelijk de langste vrouw ooit